Иванов Дмитрий Алексеевич (5 августа 1972, село Чистопольские Выселки, Чистопольский район, Татарская АССР) — мастер спорта России международного класса по армспорту (с 1995 года), чемпион мира, чемпион Европы, чемпион России, чемпион Республики Татарстан. С 2010 по 2012 годы занимал должность руководителя Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района Республики Татарстан. С 20 января 2012 года назначен исполняющим обязанности начальника Управления по охране и использованию объектов животного мира Республики Татарстан. С 4 мая 2012 года — начальник Управления по охране и использованию объектов животного мира Республики Татарстан. В 2012—2014 гг. — начальник Управления по охране и использованию объектов животного мира РТ. С октября 2014 г. — руководитель Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района. С октября 2015 г. — глава Чистопольского муниципального района.

Биография 

Иванов Д. А. в 2000 году получил высшее образование по специальности  по физической культуре окончив Казанский государственный педагогический университет, а в 2011 году прошёл профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по программе «Магистр государственно-общественного управления»

Член Всероссийской партии «Единая Россия».

Примечания

Ссылки 
 Сайт Управления по охране и использованию объектов животного мира Республики Татарстан
 Мастера спорта России (СССР) международного класса из Татарстана
 Назначен и. о.начальника Управления по охране и использованию объектов животного мира РТ

Армрестлеры России